Booker T. Washington High School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Booker T. Washington High School (Atlanta, Georgia), NRHP-ID: 86000437
 Booker T. Washington High School (London, West Virginia), NRHP-ID: 99001399